Wierzchowiska Pierwsze – wieś w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Wierzchowiska Pierwsze – wieś w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Piaski
 Wierzchowiska Pierwsze – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Sienno

Zobacz też 
 Wierzchowiska
 Wierzchowiska Drugie